PTT kan syfta på: 

 Postes, télégraphes et téléphones, se Posten i Frankrike;
 Push To Talk